Gorgoroth (band), een Noorse blackmetalband
Gorgoroth (Midden-aarde), een fictieve locatie uit de werken van J.R.R. Tolkien